Nhlanhla Brilliant Khuzwayo (Durban, 1990. február 9. –) dél-afrikai labdarúgó, a Kaizer Chiefs kapusa.

1990-ben született személyek
Dél-afrikai labdarúgók
A Thanda Royal Zulu labdarúgói
A Kaizer Chiefs labdarúgói
Labdarúgókapusok
Az AmaZulu labdarúgói
Élő személyek
Durbaniak